Ел Синалоенсе има више значења:

 Ел Синалоенсе, Ултрамаринос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Синалоенсе (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Синалоенсе (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику